

Geografia
 Coulon – comune francese situato nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Coulon, altro nome di Calavon – fiume della Francia sud-orientale

Persone
 Eugène Coulon (1878 – ...) – pallanuotista francese
 Jean-Michel Coulon (1920-2014) – pittore francese
 Johnny Coulon (1889-1973) – pugile canadese
 Joseph Coulon de Villiers (1718-1754) – militare francese
 Jorge Coulón (1947) – musicista cileno
 Nicolas-Antoine Coulon de Villiers (1683-1733) – militare francese
 Raoul Coulon (1995) – calciatore vanuatuano